Ahmed Ben Saïd Jaffar (1966-), est un homme politique comorien.
 Saïd Mohamed Jaffar (1918-1993), est un homme politique comorien.

Fiction 
 Jaffar, le vizir du jeu vidéo Prince of Persia.

Patronyme comorien